Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1991/1992 годов — 3-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

По итогам прошлого сезона в Лигу Литвы из I лиги вышел «Снайге», «Судува» покинула элитный дивизион, а «Вилия» (Каунас) объединилась с «Бангой». В турнире стартовали 14 клубов.

«Банга» в этом сезоне называлась «Банга-Гранитас», команда «Гранитас» носила приставку «Арас» и называлась «Гранитас-Арас».

Команды сыграли в 2 круга (дома и в гостях). После первого круга с соревнований снялся «Венибе» (13 сыгранных им матчей были учтены).

Чемпион получил право стартовать в 1/16 финала первого розыгрыша Лиги чемпионов.

Участники

География соревнования

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Список победителей чемпионата 
Игроки: Виргиниюс Балтушникас (2-й титул), Донатас Венцявичюс, Томас Жвиргждаускас, Арунас Жекас (2-й титул), Томас Жюкас (3-й титул), Ричардас Зданчюс (2-й титул), Витаутас Карвялис (2-й титул), Гедиминас Контаутас (2-й титул), П. Мажуйка, Дарюс Мацулявичюс, Гражвидас Микуленас, Сергеюс Новиковас (2-й титул), Вайдас Петраускас, Эймантас Подерис (2-й титул), Айдас Прейкшайтис, Арунас Пукелявичюс, Аурелиюс Скарбалюс (2-й титул), Дарюс Спетила, Рамунас Стонкус, Андрюс Терешкинас (2-й титул), Дайнюс Шуляускас.

Ст. тренер: Беньяминас Зелькявичюс (2-й титул)

Примечания

Ссылки 
 Rsssf.com

Чемпионат Литвы по футболу
Футбол в СССР в 1991 году
Футбол в Европе в 1992 году
Спорт в Литве в 1991 году
Спорт в Литве в 1992 году